Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2005. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2006.

Tabellone

Le perdenti del 1º turno giocano i Play-offs per rimanere nel World Group contro le vincenti del gruppo I dei gruppi zonali

Primo turno

Slovacchia vs. Spagna

Svizzera vs. Paesi Bassi

Australia vs. Austria

Argentina vs. Repubblica Ceca

Russia vs. Cile

Francia vs. Svezia

Romania vs. Bielorussia

Stati Uniti vs. Croazia

Quarti di finale

Slovacchia vs. Paesi Bassi

Australia vs. Argentina

Russia vs. Francia

Croazia vs. Romania

Semifinali

Slovacchia vs. Argentina

Croazia vs. Russia

Finale

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2005
ATP Tour 2005